a tempo (auch: a battuta) steht für:
 a tempo, Spielanweisung in der Musik
 das gleichzeitige Schlagen oder Stoßen beider Kontrahenten im Fechten 

Siehe auch: